Ковель (значения):

Топоним 
 Ковель () — город в Волынской области Украины.

Фамилия 
 Ковель, Валентина Павловна (1923—1997) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.
 
 Ковель, Максим Павлович (род. 1999) — белорусский футболист.
 Ковель, Юрий Петрович (1910—1981) — советский военный деятель, вице-адмирал, участник ВОВ.

Спорт 
 «Ковель» — название футбольного клуба «Ковель-Волынь» в 1994—1996 и 2003—2009 годах

См. также 
 Ковельская железная дорога
 Ковельский район Волынской области
 Ковиль
 Ковелькова